Alexandr Smirnov () je jméno a příjmení více osob:

 Alexandr Smirnov (cyklista)  (* 1997), ruský cyklista
 Alexandr Smirnov (krasobruslař)  (* 1984), ruský krasobruslař
 Alexandr Smirnov (lední hokejista)  (* 1964), ruský lední hokejista